

Persone 
 Alejandro Giuntini – calciatore argentino
 Diana Giuntini – religiosa italiana
 Fabio Giuntini – calciatore argentino
 Francesco Giuntini – teologo e astrologo italiano
 Gilles Jean Giuntini – scultore americano
 Hieronymus Giuntini – membro della Royal Society
 Lorenzo Giuntini – stuccatore inglese, di origine italiana
 Massimo Giuntini – musicisti italiani
 Mauro Giuntini – regista brasiliano
 Monica Giuntini – politica italiana
 Osvaldo Giuntini – vescovo brasiliano

Altro 
 Giuntini Project – progetto heavy metal
 Palazzo Giuntini – palazzo di Firenze